Le Figlie di Gesù  sono le religiose di numerose congregazioni femminili:
 Figlie di Gesù (F.d.G) – con casa madre a Verona, fondate nel 1812 da Pietro Leonardi
 Figlie di Gesù (F.J.) – con casa madre a Kermaria (Locminé, Bretagna), fondate nel 1834 da Perrine Samson
 Figlie di Gesù (F.I.) – con casa madre a Salamanca, fondate nel 1871 da Juana Josefa Cipitria y Barriola